Бе́неш, Ва́цлав Э́двард (; род. 1930) — чешско-американский математик, известный своими работами по теории стохастических процессов, теории очередей и теории управления, а также в области проектирования коммутаторов для сетей связи.

Биография и научная деятельность 
Бенеш учился у Джона Джорджа Кемени и получил степень доктора технических наук в Принстонском университете в 1953 году по теме «Математическая логика».

Затем, до 1987 года, он работал в Лабораториях Белла по теории Калмановских фильтров, а также в области перестановочных сетей Клоза и им подобных. Кроме того, в 1980-х годах он занимал должность в Колумбийском университете. С 1987 года публикуется как независимый автор.

В 1990 году Бенеш был избран членом общества IEEE за вклад в изучение структур телефонных коммутационных (соединительных) сетей, стохастического управления и нелинейной фильтрации. В честь 70-летия учёного в Колумбийском университете праздновался «Бенешфест». Работы учёного были востребованы, в частности, при разработке коммутационных полей для систем быстрой коммутации пакетов и, соответственно, ATM.

С 1985 года Бенеш живёт в Миллбёрне, штат Нью-Джерси, США, где в течение долгих лет он занимался альпинизмом, является членом Американского клуба альпинистов (American Alpine Club), и в настоящее время возглавляет местное историческое общество. Его жена Дженет Франклин — племянница Норберта Винера.

Книги

Публикации в журналах 
 Bernard Mayo on “Rules” of language, Philosophical Studies, 3(2):33–36, April 1951 (review).
 A Partial Model for Willard Van Orman Quine "New Foundations", The Journal of Symbolic Logic, Vol. 19, No. 3, pp. 197–200, September 1954
 On the Consistency of an Axiom of Enumerability, J. Symb. Log. 20(1):29–30, 1955
 On queues with Poisson arrivals, Ann. Math. Statist., vol. 28, pp. 670–677, 1956
 On Trunks with Negative Exponential Holding Times Serving a Renewal Process, Bell System Technical Journal, 37, pp. 211–258, 1958
 Fluctuations of telephone traffic, Bell System Technical Journal, 38, pp. 965–974, 1959
 Transition probabilities for telephone traffic, Bell System Technical Journal 38. pp. 211–258, 1959
 A Sufficient Set of Statistics for a Simple Telephone Exchange Model, Bell System Technical Journal, 38, pp. 939–964, 1959
 General Stochastic Processes in Traffic Systems with One Server, Bell System Technical Journal, 39, pp. 127–160, 1960
 Transition Probabilities for Telephone Traffic, Bell System Technical Journal, 39, pp. 1297–1320, 1960
 Covariance function of simple trunk group, with applications to traffic measurement, Bell System Technical Journal, 1961
 Heuristic Remarks and Mathematical Problems Regarding the Theory of Switching Systems, Bell System Technical Journal, vol. 41, pp. 1201–1247, 1962
 On Rearrangeable Three-Stage Connecting Networks, Bell System Technical Journal, vol. XLI, Sep. 1962, No. 5, pp. 1481–1491.
 A "Renewal" Limit Theorem for General Stochastic processes, Ann. Math. Statist. Volume 33, Number 1, 98–113, 1962
 Growth, Complexity and Performance of Telephone Connecting Networks, Bell System Technical Journal, Vol. 62, No. 3, pp. 499–539, February 1963,
 Optimal Rearrangeable Multistage Connecting Networks, Bell System Technical Journal, vol. 43, pp. 1641–1656, 1964
 Permutation groups, complexes and rearrangeable connecting network, Bell System Technical Journal, 43, 4:1619–1640, 1964.
 Index Reduction of Frequency Modulation (FM) Waves by Feed-Back and Power-Law Nonlinearities, Bell Labs Technical Journal, Vol.XLIV, No.4, pp. 581–601, April 1965
 Programming and control problems arising from optimal routing in telephone networks, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) Journal on Control, 4(??):6–18, 1966
 Existence of finite invariant measures for Markov processes, Proc. Amer.Math. Soc., 18:1058–1061, 1967.
 On some proposed models for traffic in connecting networks, Bell System Technical Journal, 46:105–116, 1967
 Benes and Lawrence Shepp, Wiener Integrals Associated with Diffusion processes, Theory of Probability, 13, pages 498–501, 1968
 Finite Regular Invariant Measures for William Feller Processes, Journal of Applied Probability, Vol. 5, No. 1, pages 203–209, April 1968
 Existence of optimal strategies based on specified information, for a class of stochastic decision problems, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) Journal on Control, 8(??):179–188, 1970
 Existence of optimal stochastic control laws, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) Journal on Control 9(?):446–475, 1971
 Applications of group theory to connecting networks, Bell System Technical Journal, vol.45, pp. 407–420, 1975
 Proving the rearrangeability of connecting networks by group calculations, Bell System Technical Journal, vol.45, pp. 421–434, 1975
 Full "bang" to reduce predicted miss is optimal, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) Journal on Control, 15(?):52–83, 1976
 On Thomas Kailath innovation conjecture, Bell System Technical Journal 55:7, pp. 981–1001, 1976
 Nonexistence of strong nonanticipating solutions to stochastic DEs: implications for functional DEs, filtering, and control. Stochastic Processes Applied 5:3, 243–263., 1977
 Reduction of network states under symmetries, Bell System Technical Journal, 57(1):111–149, 1978
 Benes, Lawrence Shepp and Hans S. Witsenhausen, Some Solvable Stochastic Control Problems, Stochastics 4, 39–83, 1980
 Least-Squares Estimator for Frequency Shift Position Modulation in White Noise, pp. 1289–1296, Sept. 1980
 René K. Boell and V. E. Benes, Recursive non-linear estimation of a diffusion acting as the rate of an observed Poisson process, IEEE Trans. Information Theory, vol. 26: (5), pp. 561–575, 1980.
 Exact Finite Dimensional Filters for Certain Diffusions with Nonlinear Drift, Stochastics, 5, pp. 65–92, 1981.
 Benes and Ioannis Karatzas, Estimation and control for linear, partially observable systems with non-gaussian initial distribution, In Stochastic Processes & Applications, 14, pages 233–248, 1981
 Benes and Karatzas, On the relation of Zakai equation and Mortensen's equation, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) Journal on Control and Optimization, 21 pp. 472–489, 1983
 Benes and Karatzas, Filtering of diffusions controlled through their conditional measures, Stochastics, 13, pp. 1–23, 1984
 R. A. Spanke and V. E. Benes, N-stage planar optical permutation network, Applied Optics 26, 1226–, 1987
 Quadratic approximation by linear systems controlled from partial observations, In Stochastic Analysis: Liber Amicorum for Moshe Zakai, Academic Press, 1991
 Benes, Kurt Helmes and Raymond. W. Rishel, Pursuing a maneuvering target which uses a random process for its control, IEEE Trans. on Automatic Control, 40(2), 1995
 Benes and Robert J. Elliott, Finite dimensional risk sensitive information states, I.F.A.C. Symposium on Nonlinear Control System Design, Lake Tahoe, CA, 471–476, June 1995
 Benes and Robert J. Elliott, Finite-dimensional solutions of a modified Zakai equation, Mathematics of Control, Signals, and Systems, 9, 341–351, 1996
 Nonlinear filtering and optimal quality control'', in Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, vol. 11, no. 3, pp. 225–230, 1998.

Примечания 

Математики XX века
Действительные члены IEEE